Alba ou Nascer do sol — momento em que o Sol aparece na linha do horizonte

Geografia
 Escócia — chamada Alba em gaélico escocês
 Alba (Itália) — comuna italiana na província de Cuneo, Piemonte
 Alba (distrito) — județ (divisão administrativa) da Transilvânia, Roménia

Espanha
 Alba (Aragão) — município espanhol, na província de Teruel
 Alba (Pontevedra) — paróquia civil da Galiza, no município de Pontevedra

Estados Unidos
 Alba (Missouri) — cidade
 Alba (Pensilvânia) — distrito
 Alba (Texas) — cidade

Outros usos
 Sport Clube Alba — clube português de Albergaria-a-Velha
 Alba (automóvel) — empresa automobilística portuguesa de Albergaria-a-Velha
 Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América — plataforma de cooperação internacional 
 Assembleia Legislativa da Bahia — órgão legislativo do estado brasileiro da Bahia

Desambiguações de topônimos